Agentura je lahko:
 posredništvo, zastopništvo, predstavništvo
 poslovalnica, podružnica
 organizirana skupina pripadnikov obveščevalne službe v tuji državi